A-1 Yola — десятый студийный альбом Esham А. Смита, выпущенный в 2005 году, первый хип-хоповый альбом, выпущенный с DVD-диском, содержащим музыкальное видео для каждой песни. A-1 Yola является последним из трёх альбомов рэпера, выпущенных на Psychopathic Records, после Repentance и сборника лучших хитов под названием Acid Rain.

Музыкальные видео 
A-1 Yola был выпущен с бонусом — DVD-диском, содержащий музыкальное видео к каждой песне из альбома, а также скрытые треки. «A-1 Yola» стал первым альбомом в жанре хип-хоп, который содержал бонусный DVD-диск с видео для каждой песни. Видео к песне «Justa Hustler» было выпущено на лейбле Psychopasic Records на Psychopathic: The Videos в 2007 году.

Список композиций

Позиции в чартах 
 Billboard 200 — 176
 Top R&B/Hip Hop Albums — 48

Примечания 

Альбомы Esham
Альбомы Psychopathic Records